Qishi bezeichnet:

 Qishi (Dongguan) (企石镇), Großgemeinde der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qishi (Huilai) (岐石镇), Großgemeinde im Kreis Huilai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qishi (Gangbei) (奇石乡), Gemeinde im Stadtbezirk Gangbei im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China